С меня хватит:
 «С меня хватит!», или «Падение», () — американский фильм режиссёра Джоэла Шумахера, вышедший в 1993 году.
 «С меня хватит» () — американский фильм режиссёра Майкла Эптеда, вышедший в 2002 году.